GU eller Gu kan avse:

 Gu (namn) – ett kinesiskt efternamn
 Gu – en gud i Dahomeyrikets mytologi, se Ogun
 GU – Grön Ungdom, Milöpartiets ungdomsförbund
 GU – Göteborgs Universitet
 Gu, Linfen – en ort i provinsen Shanxi, Kina
 GU Ventures – ett företag som sedan 1995 kommersialiserar forskningsresultat med anknytning till Göteborgs universitet
 1901 GU – alternativt namn på en asteroid i huvudbältet
 gu – ISO 639-1 kod för ett indoariskt språk, se gujarati
 .gu – nationell toppdomän för Guam